Фабио Энрике Очоа Васкес (род. 2 мая 1957 года) — бывший колумбийский наркобарон, один из руководителей Медельинского наркокартеля. Фабио является младшим из троих братьев Очоа и играл ведущую роль в картеле. В настоящее время отбывает 30-летнее тюремное заключение в США за контрабанду кокаина.

Биография 
Фабио Энрике Очоа Васкес родился 2 мая 1957 года в Энвигадо в семье богатого фермера-землевладельца Фабио Очоа Рестрепо. Братья Очоа были с детства знакомы с Пабло Эскобаром.

В 1970-е годы Очоа Васкес жил в Майами (Флорида). Летом 1977 года братья Очоа Хорхе Луис, Хуан Давид  и Фабио объединились с другими богатыми наркобаронами Пабло Эскобаром и Хосе Гонсало Родригесом Гачей и создали наркокартель.

Фабио Очоа является одним из заказчиков совершённого 19 февраля 1986 года убийства бывшего пилота Медельинского картеля Барри Сила, который был информатором УБН США.
В сентябре 1990 года братья Очоа согласились на предложение президента Колумбии Сезара Гавирия Трухильо лидерам картелей сдаться в руки полиции на условии отбытия срока заключения в Колумбии, а не в США. Братья сдались в течение 24 часов после того, как это предложение было сделано. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы и были выпущены в июле 1996 года. Позже Очоа Васкес обвинялся в организации операции по контрабанде приблизительно 30 тонн кокаина в Соединенные Штаты между 1997 и 1999 годами. Согласно данным мексиканских властей, уже в 2000 году Фабио Очоа сотрудничал с некоторыми наркоторговцами Картеля Миленио, который действовал в Мексике, совершая регулярные поставки кокаина. Фабио был выдан Соединенным Штатам в сентябре 2001 и в 2003 году осуждён за участие в преступном сговоре, наркоторговлю и распространение кокаина в США. Он был приговорен к 30 годам в американской федеральной тюрьме.

Ссылки 
 America.gov (U.S. Department of State), U.S. Sentences Colombian Drug Lord to More Than 30 Years in Prison, 28 augustus 2003.
 New York Times, Trial opens today for 3 accused of murdering drug ring informer, 12 januari 1987. 
 New York Times, Drug-Trafficking Suspect Surrenders in Colombia, 19 december 1990 

Наркобароны Колумбии
Преступники Колумбии
Медельинский кокаиновый картель
Заключённые в США